Sarraz steht für:
 La Sarraz, Ort im Kanton Waadt, Schweiz 

Siehe auch:
 Sarrazin
 Saraz
 Sarras (Begriffsklärung)
 Sarrass
 Saras (Begriffsklärung)